

Astronomia 
 9152 Combe – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia 
 Combe de Savoie – nome francese della Comba di Savoia, valle nel dipartimento della Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Combe-de-Lancey – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)

Regno Unito 
 Castle Combe – località nella contea del Wiltshire (Inghilterra)
 Combe Martin – località nel Devon (Inghilterra)

Svizzera 
 La Combe – antico nome di Martigny-Combe – comune nel distretto di Martigny (Canton Vallese)

Mitologia 
 Combe – personaggio della mitologia greca

Persone 
 Charles Combe (1743-1817) – medico e numismatico britannico
 Taylor Combe (1774-1826) – numismatico e archeologo britannico
 John Frederick Boyce Combe (1895-1967) – militare britannico
 Joseph De Combe (1901-1965) – nuotatore e pallanuotista belga
 Bobby Combe (1924-1991) – calciatore britannico
 Anita Louise Combe (1960 circa) – attrice, cantante e ballerina australiana
 Alan Combe (1974) – calciatore e allenatore di calcio britannico

Pagine correlate 
 Grand'Combe – pagina di disambiguazione